Dogma je lahko:

 Verska resnica - sestavina religije
Dogma - film
Dogma - glasbena skupina